

Cinema 
 The Raven – cortometraggio del 1912
 The Raven – film del 1915 diretto da Charles Brabin
 The Raven – film del 1935 diretto da Lew Landers
 I maghi del terrore (The Raven) – film del 1963 diretto da Roger Corman
 The Raven – film del 2012 diretto da James McTeigue

Letteratura 
 Il corvo (The Raven) – poesia di Edgar Allan Poe del 1845
 The Raven – adattamento a fumetti del 2011 di Lorenzo Mattotti dell'album musicale di Lou Reed

Musica 
 The Raven – traccia dell'album Tales of Mystery and Imagination – Edgar Allan Poe dei The Alan Parsons Project del 1976
 The Raven – album dei The Stranglers del 1979
 The Raven – album di Lou Reed del 2003

Televisione 
 La visione (The Raven) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager

Pagine correlate 
 Raven
 The Ravens